Klenovec Humski je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Hum na Sutli, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 423 stanovnika te 144 obiteljskih kućanstava.

Znamenitosti 
 Plemićki grad Vrbovec, zaštićeno kulturno dobro

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji